

імені 8 Марта — село, Єрмекеєвський район, Башкортостан
 імені 8 Марта — селище, Кур'їнський район, Алтайський край

Див. також 
 8 березня (свято)